

Cinema
 Oliver! – film del 1968 diretto da Carol Reed
 Oliver – film del 1971 diretto da Ludwig Cremer

Geografia
Canada
 Oliver – comune (town) del distretto regionale di Okanagan-Similkameen, Columbia Britannica

Stati Uniti d'America
 Oliver – township della Contea di Huron, Michigan
 Oliver – township della Contea di Kalkaska, Michigan
 Oliver – città della Contea di Screven, Georgia
 Oliver – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania
 Oliver – township della Contea di Mifflin, Pennsylvania
 Oliver – township della Contea di Perry, Pennsylvania
 Oliver – villaggio della Contea di Douglas, Wisconsin

Persone

 Oliver (1945-2000) – cantante statunitense
 David Oliver (1898-1978) – attore statunitense
 David Oliver – produttore tedesco
 Jamie Oliver – tastierista del gruppo gallese dei Lostprophets
 Juan García Oliver – rivoluzionario e anarchico spagnolo

Altro
 2177 Oliver – asteroide della fascia principale
 Ariadne Oliver – personaggio di Agatha Christie
 Oliver! – brano musicale
 Oliver – nome proprio di persona maschile
 Oliver! – musical di Lionel Bart
 Oliver – scimpanzé di interesse scientifico